El término Liga Santa o Santa Liga puede referirse a:
La Liga Santa (1495) o Liga de Venecia, formada por los Estados Pontificios, Venecia, España, Milán y el Sacro Imperio Romano Germánico contra Francia.
La Liga Santa (1511), formada por los Estados Pontificios, Venecia, España, Suiza e Inglaterra contra Francia.
La Liga Santa (1571), formada por los Estados Pontificios, Venecia, España, Génova y otros estados italianos contra el Imperio Otomano.
La Santa Liga o Liga Católica (1576), formada por el ala extremista de la nobleza católica francesa, y encabezada por los Guisa, fue uno de los bandos de las Guerras de religión de Francia contra los hugonotes (protestantes franceses).
La Liga Santa (1683) compuesta por el Sacro Imperio Romano Germánico, la Serenísima República de Venecia, la Mancomunidad de Polonia-Lituania y el Gran Ducado de Toscana a la que se sumaría poco después el Zarato Ruso. Su objetivo era hacer la guerra al Imperio otomano, que al ser atacado por varios puntos tendría dificultades para defenderse.

Véase también 
 Liga Católica